Krnja Jela est un toponyme qui peut désigner :
Krnja Jela, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krnja Jela, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Šavnik ;
Krnja Jela, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.